Kostelů zasvěcených svatému Salvátoru je více:

 v České republice

 Kostel Nejsvětějšího Salvátora (Praha), Praha, Staré Město, Křižovnická ulice – katolický
 Kostel svatého Salvátora (Praha, Salvátorská ulice) – Praha, Staré Město, Salvátorská ulice – evangelický
 Kostel svatého Salvátora v Anežském klášteře – Praha, Staré Město, v Anežském klášteře, nyní již neslouží svému účelu 

 v zahraničí

 Kostel svatého Salvátora (Fulda)
 Kostel svatého Salvátora (Mnichov)
 Konkatedrála Nejsvětějšího Salvátora v Messině
a další...

Související články 

 Svatý Salvátor
 Salvátor
 Katedrála Božského Spasitele (Ostrava)
 Katedrála Krista Spasitele (Moskva a Šuša)

Externí odkazy